Haneda steht für:

 Haneda, ein Stadtteil des Tokioter Bezirks Ōta
 Flughafen Tokio-Haneda
 (23504) Haneda, ein Asteroid

Haneda ist der Familienname folgender Personen:
 Kenji Haneda (* 1981), japanischer Fußballspieler 
 Kentarō Haneda (1949–2007), japanischer Pianist und Komponist
 Kento Haneda (* 1997), japanischer Fußballspieler
 Masayoshi Haneda (* 1976), japanischer Schauspieler
 Takuya Haneda (* 1987), japanischer Kanute
 Haneda Tōru (1882–1955), japanischer Historiker